Dawo ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Dawo (1895–1968), saarländischer Politiker
 Sofie Dawo (1926–2010), deutsche Bildende Künstlerin und Kunstpädagogin

Siehe auch:
 Davo